Motus (motorfiets) - Amerikaans merk motorfietsen
 Motus (theater) - Italiaanse theatergroep
 Motus O - Canadese danstheatergroep
 Leo Mõtus - Estisch wetenschapper
 Motus (studievereniging), een Nederlandse studievereniging werktuigbouwkunde 
 Motus (spelprogramma), de Franse versie van Lingo.